State of Unrest bezeichnet

 ein Lied der Bands Kreator und Lamb of God, siehe State of Unrest
 State of Unrest Tour, Co-Headlinertournee von Kreator und Lamb of God